Firmin Alphonse Charbonneaux (1830-1899), maître de verreries ;
 Émile Charbonneaux (1863-1947), maître de verreries ;
 Georges Charbonneaux (1865-1933), industriel ;
 Juliette Charbonneaux (1985-), enseignante-chercheuse en communication ;
 Pol Charbonneaux (1909-1954), militaire aviateur ;
 Philippe Charbonneaux (1917-1998), designer industriel français spécialisé dans l'automobile.

Voir aussi 
 Verrerie Charbonneaux
 Charbonneaux-Brabant